Cavalier kan syfta på:

 Cavalier (högverk) – högverk, till exempel på själva huvudvallen
 Cavalier (seriefigur) – en seriefigur från DC Comics
 Cavalier (tidskrift) – en amerikansk tidskrift
 Cruiser tank Mk VII "Cavalier" – en brittisk stridsvagn från andra världskriget

Geografi

Antarktis 

 Cavalier (ö),

Italien 

 Cavalier (ort), Veneto, Provincia di Treviso,

USA 

 Cavalier, North Dakota, countyhuvudort, Pembina County, 
 Cavalier (gruva), New Mexico, Socorro County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar